Відомі носії:
 Джеффрі Чосер — англійський поет епохи Середньовіччя.
 2984 Чосер — астероїд головного поясу.